Tvitoppen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Twintop, berg,

Svalbard och Jan Mayen 

 Tvitoppen (nunatak i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar